Михаи́л Архи́пов:
 Архипов, Михаил (род. 1984) — латвийский скелетонист и бобслеист.
 Архипов, Михаил Николаевич (1885—1972) — полковник Российской императорской армии, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.